Lucca [lukka] může znamenat:

místní název
 Lucca, historické město v severní Itálii
 Provincie Lucca
 Vévodství Lucca (v letech 1815-1847)
 Lucca Sicula, obec na Sicílii

příjmení osob
 Samuel Benedikt Lucca (1803-1891), rakouský lékař, propagátor lázní a spisovatel

 jiné
 DJ Lucca (* 1978), diskžokejka z Brna
podobné

Luca